Natsume (empresa), empresa japonesa de videojocs amb base en Shinjuku, Tòquio, Japó.
 Natsume Sōseki (Edo, 1867 - 1916), escriptor japonès.
 Masako Natsume (1957 - 1985), actriu i model japonesa.